Iglesia de San Pío X puede hacer referencia a:
Iglesia de San Pío X (Caracas)
Iglesia de San Pío X (Itagüí)
Iglesia de San Pío X (Madrid)
Iglesia de San Pío X (Todoque)
Iglesia de San Pío X (Valladolid)
Iglesia de San Pío X (Zaragoza)